Tiik ist der Familienname folgender Personen:

 Simmu Tiik (* 1959), estnischer Diplomat
 Sirly Tiik, estnische Athletin

Siehe auch:
 Tieck